Yonne (departement), een departement in Frankrijk
Yonne (rivier), een rivier die door het gelijknamige departement loopt